

Astronomia 
 24101 Cassini – asteroide del sistema solare
 24102 Jacquescassini – asteroide del sistema solare
 Cassini Regio – regione del satellite di Saturno Giapeto
 Cassini – cratere lunare
 Cassini – cratere marziano
 Divisione di Cassini – separazione nel sistema di anelli del pianeta Saturno

Persone 
 Cassini - famiglia di origine italiana naturalizzata francese
 Alexandre Henri Gabriel de Cassini (1781-1832) – botanico e naturalista francese
 Alfonso Cassini (1858-1921) – attore italiano del teatro e del cinema muto
 César-François Cassini (1714-1784) – astronomo e geodeta francese, figlio di Jacques
 Dario Cassini (1967) – comico, attore e cabarettista italiano
 Giovanni Domenico Cassini (1625-1712) – matematico, astronomo e ingegnere italiano naturalizzato francese
 Giulia Cassini Rizzotto (1865-1943) – attrice-regista italiana del teatro e del cinema muto
 Jacques Cassini (1677-1756) – astronomo francese, figlio di Giovanni
 Jean-Dominique Cassini (1748-1845) – astronomo e cartografo francese, figlio di César-François
 Lucia Cassini (1951) – attrice, regista e cantante italiana
 Marco Cassini (1986) – attore e regista italiano
 Maria Teresa Cassini (1916-2009) – aviatrice italiana
 Nadia Cassini, pseudonimo di Gianna Lou Muller (1949) – attrice, showgirl e cantante statunitense
 Oleg Cassini (1913-2006) – stilista francese naturalizzato statunitense

Altro 

 Carta di Cassini – prima carta generale della Francia
 Cassini – incrociatore torpediniere francese, varato nel 1893, affondato nel 1917
 Ghiacciaio Cassini – ghiacciaio nella regione della Dipendenza di Ross, in Antartide
 Identità di Cassini – identità che si applica ai numeri di Fibonacci
 Liceo scientifico Gian Domenico Cassini – liceo scientifico di Genova
 Missione spaziale Cassini-Huygens – sonda spaziale interplanetaria
 Ovale di Cassini – luogo geometrico di punti del piano
 Proiezione di Cassini o di Cassini-Soldner – proiezione cartografica cilindrica